Samsung SGH-D100 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, 2 стандартные батареи, зарядний пристрій, пешеходная гарнитура, ремінець, інструкція.

Ємність додаткового акумулятора: 600 мА·год

Схожі моделі 
 Samsung SGH-S200
 Samsung SGH-S300
 Philips 9@9c
 LG L1100
 Samsung SGH-E100

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-D100 
 Характеристики телефону Samsung SGH-D100 

D
Мобільні телефони, представлені в 2003 році